Monte Blanco kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Monte Blanco, Veracruz, ort, Fortín, 
 Monte Blanco, Guanajuato, ort, Huanímaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar